Rusko-švédské války zahrnují více válek probíhající mezi Ruskem a Švédskem:

 švédsko-novgorodské války
 rusko-švédská válka (1495–1497)
 rusko-švédská válka (1554–1557)
 livonská válka (1558–1582)
 rusko-švédská válka (1590–1595)
 rusko-švédská válka (1610–1617), též ižorská/ingrijská válka
 rusko-švédská válka (1656–1658)
 severní válka (1700–1721)
 rusko-švédská válka (1741–1743)
 rusko-švédská válka (1788–1790)
 finská válka (1808–1809), někdy také rusko-švédská válka (1808–1809)